Кулумбетов — фамилия.

Известные носители:
 Кулумбетов, Валиулла Файзуллович (1881—1964) — башкирский поэт.
 Кулумбетов, Нартай Зиядильдаевич (1962—1994) — советский и казахстанский футболист.
 Кулумбетов, Узакбай Джильдирбаевич (1891—1938) — советский политический деятель.